Red Bull Bragantino
 Bragantino Clube do Pará
 Bragança Paulista, seu natural ou habitante
 Bragança (Pará), seu natural ou habitante

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de esportes